Szwecja wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1896 roku na pierwszych igrzyskach w Atenach i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w St. Louis w 1904 roku. Najwięcej złotych medali (24) oraz medali w ogóle (65) zdobyła na igrzyskach w 1912 roku .

Szwecja była raz organizatorką igrzysk olimpijskich:
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1912 w Sztokholmie

Była również współorganizatorem Letnich Igrzysk Olimpijskich 1956 - w Sztokholmie rozegrano konkurencje jeździeckie.

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

!